Франсуа́за Поммаре́ (, род. в 1954 году) — французский этно-историк и тибетолог. Она занимает пост директора по исследованиям НЦНИ Франции. Её работа сосредоточена на Бутане.

Франсуаза Поммаре выросла в Конго. Она получила степень магистра в области искусства и археологии в Сорбонне и завершила своё образование в Тибете в . Её докторская диссертация People who come back from the netherland in the Tibetan cultural areas получила приз Delalande-Guérineau . С 1981 года Франсуаза Поммаре работает в Бутане, в 1981-1986 году она работала с Туристической корпорацией Бутана, после чего принимала участие в различных образовательных и культурных проектах. Она была консультантом ЮНЕСКО в качестве куратора выставок. Она читает лекции по всему миру о различных аспектах бутанской истории и культуры.

В настоящее время Франсуаза Поммаре работает консультантом в Институте исследования языка и культуры Королевского университета Бутана.

Франсуаза Поммаре также является почётным консулом Франции в Бутане и президентом ассоциации Amis du Bhoutan (друзей Бутана), основанной в 1987 году.

Публикации 

 Bhoutan : forteresse bouddhique de l’Himalaya, Olizane, 1991
 Lhasa : Lieu du divin, Olizane, Genève, 1997
 Les revenants de l’au-delà dans le monde tibétain : sources littéraires et tradition vivante, CNRS, Paris, 1998
 Ambassade de Samuel Turner au Bhoutan et au Tibet, Fleuve Jaune, Findakly, Paris, 2002
 Le Tibet, une civilisation blessée, coll. «Découvertes Gallimard» (n° 427), série Histoire, Paris, 2002, (ISBN 2070762998), (ISBN 9782070762996)
 Le Bhoutan au plus secret de l’Himalaya, coll. «Découvertes Gallimard» (n° 469), série Culture et société, Gallimard, Paris, 2005

Примечания

Ссылки 
 Official website of Amis du Bhoutan, in French

Тибетологи Франции
Исследователи Бутана
Почётные консулы Франции
Бутано-французские отношения
Послы Франции в Бутане